Hilarów peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:

 Hilarów, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Hilarów, village de la voïvodie de Łódź ;
 Hilarów, village du powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Hilarów, village du powiat de Sokołów, dans la voïvodie de Mazovie.